Kyla steht für:

 Kyla (Vorname), weiblicher, gälischstämmiger Vorname
 Kyla (Sängerin, 1981) (* 1981), philippinische Sängerin
 Kyla (Sängerin, 1983) (* 1983), britische Sängerin
 Kyla (* 2001), südkoreanische Rapperin, siehe Pristin #Mitglieder

KYLA steht für:

 KYLA, US-amerikanische Radiostation in Fountain Valley, einer Stadt im Orange County im Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cayla
 Kaila
 Kayla
 Keila
 Kila
 Kylla